Junun est le titre de plusieurs films :
 Junun ou Démences (), un film tunisien réalisé par Fadhel Jaïbi, sorti en 2005
 Junun, un film américain réalisé par Paul Thomas Anderson, sorti en 2015